Câmera reflex pode referir-se a:

 Câmera reflex monobjetiva
 Câmera reflex monobjetiva digital
 Câmera reflex de objetivas gêmeas

Desambiguação